Delaporte ist der Familienname folgender Personen:

 Alix Delaporte (* 1969), französische Drehbuchautorin und Regisseurin
 Charles Delaporte (1880–1949), französischer Ruderer und Radsportler
 Edouard Delaporte (1909–1983), französischer Maler und Architekt
 Eugène Joseph Delaporte (1882–1955), belgischer Astronom
 Henri Pacifique Delaporte, französischer Orientalist
 Jean Delaporte, Offizier und Diplomat in schwedischen Diensten
 Louis Delaporte (1842–1925), französischer Forscher
 Louis Joseph Delaporte (1874–1944), französischer Orientalist
 Marie Delaporte (1838–1910), französische Schauspielerin
 Michel Delaporte (1806–1872), französischer Bühnendichter
 Philip Delaporte (1867–1928), US-amerikanischer protestantischer Missionar

Siehe auch:
 Delporte
 La Porte (Begriffsklärung)
 Laporte
 Porte (Begriffsklärung)